Урбани́зм ( — городской):
 Урбанизм — направление в градостроительстве XX века, утверждающее необходимость создания и развития больших городов. Иногда применяется как символ градостроительства в целом.
 Урбанизм (искусство) — тематика в искусстве XX века, изображение жизни крупных городов.
 Урбанизм — любовь к городским пейзажам, например в индустриальном туризме.
 Урбанизм — совокупность присущих населению города норм и правил поведения, обусловленных высокой концентрацией населения и особенностями городской субкультуры: ослабление социального контроля и социальной сплочённости, анонимность общения, преобладание формально-ролевого общения, рациональность поведения, уменьшение роли первичных групп и т. д.
 Новый урбанизм — градостроительная концепция, подразумевающая возрождение небольшого компактного «пешеходного» города (или района) в противоположность «автомобильным» пригородам.
 Урбанистика — раздел экономической географии, занимающийся комплексным анализом и изучением проблем, связанных с функционированием и развитием городских центров.
 Урбанизация — процесс повышения роли городов в развитии общества.

См. также 
 Градостроительство
 Город

Примечания